Jeanne-Elisabeth Bichier des Ages (Le Blanc, 5 juli 1773 – La Puye, 26 augustus 1836) was een Frans ordestichtster en is een heilige van de Katholieke Kerk.

Jeanne stamde uit een adellijke familie. Haar vader stierf tijdens de Franse Revolutie. Alle familiebezittingen werden geconfisqueerd en Jeanne werd met haar moeder gevangengezet. Samen met haar moeder vocht ze voor hun vrijlating en voor het terugkrijgen van hun bezittingen. Hierna had zij een ontmoeting met André Fournet, die een beslissende wending gaf aan haar leven. In het ouderlijk kasteel, dat inmiddels was teruggekeerd in het bezit van de familie, stichtte zij de Congregatie van het Heilig Kruis, ook bekend als de Dochters van Sint Andreas. Zij stierf na een ernstig ziekteproces dat bijna een jaar duurde.

Zij werd in 1947 door paus Pius XII heilig verklaard. Haar feestdag is op 26 augustus.

Jeanne B
Jeanne B
Stichter van een religieuze orde of congregatie
Congregatie van het Heilig Kruis
Persoon in de 19e eeuw